Martos est notamment un patronyme hispanique. Le mot peut faire référence à :

Patronyme 
Classement par ordre alphabétique du prénom
 Antonio Martos (1946-), coureur cycliste espagnol ;
 Borys Martos (1879-1977), homme politique ukrainien ;
 Cristino Martos (1830-1893), homme politique et avocat espagnol ;
 Francisco Martos (1984-), footballeur espagnol ;
 Győző Martos (1949-), footballeur hongrois ;
 Ivan Martos (1754-1835), sculpteur russe ;
 Jean-François Martos (1952-), essayiste et éditeur français ;
 Juan Martos (1939-), basketteur espagnol ;
 María Martos (1888-1981), féministe espagnole ;
 Miguel Rafael Martos Sánchez (1943-), connu sous le nom d'artiste Raphael, chanteur et acteur espagnol ;
 Sebastián Martos (1989-), athlète espagnol spécialiste du steeple.

Toponymie 
 Martos, commune d’Espagne, dans la province de Jaén, communauté autonome d’Andalousie ;
 , promontoire rocheux qui domine la ville de Martos ;
 Fuensanta de Martos, commune d’Espagne, dans la province de Jaén, communauté autonome d’Andalousie ;

Voir aussi 
 

Homonymie
Homonymie de patronyme
Patronyme hispanique